Lubuk Betung (Semidang Alas Maras), een plaats in Indonesië
Lubuk Betung (Rokan IV Koto), een plaats in Indonesië
Lubuk Betung (Merapi Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing